Источно-Сараево или Восточное Сараево () — один из 6 регионов в Республике Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину.

География 
Регион Восточное Сараево расположен на востоке страны. Административным центром региона является город Сараево (Восточное Сараево). 

Регион состоит из 14 общин (), в том числе 6 общин-муниципалитетов града Источно-Сараево:
 Общины города Источно-Сараево ()
 Община Источни-Стари-Град (),
 Община Источно-Ново-Сараево или Лукавица (),
 Община Источна-Илиджа (),
 Община Трново — г. Трново,
 Община Пале — г. Пале,
 Община Соколац — г. Соколац,
 Община Рогатица — г. Рогатица,
 Община Хан-Песак — г. Хан-Песак ()
 Община Вишеград — г. Вишеград,
 Община Ново-Горажде — с. Устипрача,
 Община Рудо — г. Рудо,
 Община Калиновик — г. Калиновик,
 Община Фоча — г. Фоча — входит в субрегион Фоча
 Община Чайниче — г. Чайниче () — входит в субрегион Фоча.

Помимо этого, выделяется Сараевско-Зворникский регион (), к которому относят также ряд общин региона Биелина, в частности все 7 общин субрегиона Зворник, и 11 общин региона Источно-Сараево (Источни-Стари-Град, Источно-Ново-Сараево, Источна-Илиджа, Трново, Пале, Соколац, Рогатица, Хан-Песак, Вишеград, Ново-Горажде, Рудо).

Население

Примечания 

Регионы Республики Сербской